Albert IV peut désigner :
 Albert IV, comte de Habsbourg de 1232 à 1239 ;
 Albert IV, duc de Saxe-Lauenbourg de 1322 à 1343 ;
 Albert IV, duc de Mecklembourg de 1383 à 1388 ;
 Albert IV, duc d'Autriche de 1395 à 1404 ;
 Albert IV, duc de Bavière de 1465 à 1508 ;